El municipio de Tinicum (en inglés: Tinicum Township) es un municipio ubicado en el condado de Delaware en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 4.353 habitantes y una densidad poblacional de 292.9 personas por km².

Geografía 
El municipio de Tinicum se encuentra ubicado en las coordenadas .

Economía 
El Municipio de Tinicum tenía la sede de la Scott Paper Company.

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $42,910 y los ingresos medios por familia eran de $49,129. Los hombres tenían unos ingresos medios de $37,358 frente a los $27,134 para las mujeres. La renta per cápita de la localidad era de $19,203. Alrededor del 7,6% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

 Municipio de Tinicum  (en inglés)

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Delaware (Pensilvania)